Tite est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Tite est un prénom masculin dérivé français du latin Titus.

Surnom 
 Adenor Leonardo Bacchi surnommé Tite (1961-), joueur puis entraîneur brésilien de football.

Patronyme 
 William Tite (1798-1873), architecte britannique.

Saints chrétiens 
 Tite le Thaumaturge (), moine près de Constantinople, persécuté lors de la querelle iconoclaste, fêté en Orient le 2 avril ;
 Tite des Grottes de Kiev (prêtre) († 1190), prêtre ; fêté le 27 février ;
 Tite des Grottes de Kiev (guerrier) (), ancien guerrier ; fêté le 27 février ;
 Tite, apôtre du Christ, compagnon de Paul de Tarse, puis évêque de la Crète ; fêté avec Timothée le 26 janvier en Occident et le 22 janvier en Orient.

Toponymes 
 Saint-Tite, ville du Québec (Canada) située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Mékinac ;
 Saint-Tite-des-Caps, municipalité du Québec située dans la MRC de La Côte-de-Beaupré.

Littérature 
 Tite et Bérénice, pièce de théâtre de Pierre Corneille.

Sculpture 
 La stèle de Avile Tite, stèle monumentale datant de 550 av.J.-C. environ, conservée au musée Guarnacci de Volterra en Italie.

Voir aussi

Références